Хасан I (? — 1374) — 3-й Джалаїрський султан (1374).
 Хасан I (1836—1894) — султан Марокко з династії Алауїтів в 1873—1894 роках.

 Хасан I — аеропорт в Західній Сахарі; обслуговує Ель-Аюн.